ибн-Каспи (Каспи = «серебряный»;  — от כםף — серебро; כםפי = из серебра)

 ибн-Каспи, Иосиф (1297—1340) — провансальский еврейский библейский экзегет, грамматик и философ; родом из Ларжантьера (), отсюда именование Каспи.
  (XV век) — провансальский учёный.

См. также

Примечания